Mandres ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:
 Mandres im Département Eure
 Mandres-aux-Quatre-Tours im Département Meurthe-et-Moselle
 Mandres-en-Barrois im Département Meuse
 Mandres-la-Côte im Département Haute-Marne
 Mandres-les-Roses im Département Val de Marne
 Mandres-sur-Vair im Département Vosges

Weitere Orte:
 Mandres/Ağıllar, Dorf in der türkischen Republik Nordzypern